So Long Letty – film del 1920 diretto da Al Christie
So Long Letty – film del 1929 diretto da Lloyd Bacon